

Anno 
 530 o 530 a.C.

Codici 
 530 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lubecca, nello Schleswig-Holstein, in Germania

Matematica 
530 (numero)